«Без вины́ винова́тый», «Несправедливо обвинённый» () — кинофильм-пародия на популярные голливудские фильмы: «Беглец», «Титаник», «Миссия невыполнима», «Игры патриотов», «Храброе сердце», «Звёздные войны», «Роковое влечение», «Подозрительные лица», «К северу через северо-запад», «Шакал» и другие.

Фильм стал режиссёрским дебютом Пэта Профта (один из авторов сценария всех частей «Голого пистолета»). Кассовые сборы составили 9,6 млн долл.

Сюжет 

Знаменитого скрипача Райана Харрисона по ошибке обвиняют в убийстве и приговаривают к смертной казни, но по дороге в тюрьму ему удаётся бежать. С этого момента он начинает разыскивать настоящего убийцу — однорукого, одноногого и одноглазого человека. Между тем за Харрисоном охотится судебный исполнитель.

Факты 

 Лесли Нильсен появлялся в нескольких эпизодах сериала «Беглец», который вдохновил Харрисона Форда на создание фильма «Беглец», являющегося основным объектом рассматриваемой пародии.
В больнице голос по громкоговорителю вызывает некоего доктора Кимбла. Так звали персонажа Харрисона Форда в фильме «Беглец». В сцене в больнице, когда голос говорит по громкоговорителю: «Доктор Бентон, доктор Грин, доктор Уивер, доктор Росс» — на самом деле он перечисляет фамилии врачей из сериала «Скорая помощь».
 Персонажа Лесли Нильсена зовут Райан Харрисон, что является отсылкой к имени актёра Харрисона Форда, а также к фамилии персонажа Джека Райана, которого Форд сыграл в фильмах «Игры патриотов» и «Прямая и явная угроза».
 Имена и фамилии многих персонажей фильма являются прямыми отсылками к названиям городов в Миннесоте, к примеру, Фергус-Фолс, Касс-Лейк, Гудхью. В Миннесоте родился и вырос автор этого фильма Пэт Профт.

В ролях 
 Лесли Нильсен — Райан Харрисон
 Ричард Кренна — Фергюс Фоллс
 Келли ЛеБрок — Лорен Гудхью
 Мелинда Макгроу — Кэсс Лэйк
 Сандра Бернхард — доктор Фридли
 Майкл Йорк — Хибинг Гудхью
 Аарон Перл — Шон Логри
 Лесли Джонс — сержант Тина Бэгли

Примечания 

Беглец (серия фильмов)
Комедийные боевики
Кинокомедии США
Фильмы-боевики США
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 1998 года
Фильмы-боевики Германии
Кинопародии
Фильмы Германии 1998 года